Niemcy:
 Muggensturm – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt

Szwajcaria:
 Muggensturm – miejscowość

Osoby:
 Marcel Muggensturm – szwajcarski oficer